Обломов:
 «Обломов» — роман, написанный русским писателем Иваном Гончаровым в период с 1847 по 1859 год.
 «Обломов» — итальянский четырёхсерийный телефильм 1966 года режиссёра Клаудио Фино, экранизация романа.
 «Обломов» — советский двухсерийный фильм-спектакль 1972 года.
 Илья Ильич Обломов — главный герой романа «Обломов»
 Вася Обломов (Василий Владимирович Гончаров; род. 1984) — российский музыкант, вокалист, поэт, композитор и музыкальный продюсер. Основатель и лидер группы «Чебоза».
 «Обломов» — фильм 1979 года «Несколько дней из жизни И. И. Обломова».
 Обломовщина — нарицательное слово для обозначения личностного застоя, рутины, апатии.

См. также 
 Облом off